Hymenolepididae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Hymenolepididae i ordningen Cyclophyllidea, klassen Neoophora, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Eucestoda, klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Hymenolepididae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Hymenolepididae